Minas Gerais steht für:
 Minas Gerais, brasilianischer Bundesstaat, seit 1889
 Kapitanat Minas Gerais, 1720–1821, Kapitanat der Kolonialzeit Brasiliens
 Provinz Minas Gerais, 1821–1889, Provinz im Kaiserreich Brasilien
 Minas Geraes (1909), Schlachtschiff der Minas-Geraes-Klasse der brasilianischen Marine (Indienst-Stellung 1909)
 NAeL Minas Gerais, Flugzeugträger der brasilianischen Marine (Stapellauf 1944)